Toyotama bezeichnet:
 Toyotama-hime, eine göttliche Prinzessin (hime) der japanischen Mythologie
 Toyotama-machi, bis 2004 eine kreisangehörige Stadt (machi) in der japanischen Präfektur Nagasaki, siehe Toyotama (Nagasaki)
 Toyotama-gun, 1896 bis 1932 ein Landkreis (gun) der japanischen Präfektur Tokio
 Toyotama[-Süd, -Nord, -Mitte, Ober-], Stadtteil[e] des Bezirks Nerima der Präfektur Tokio, siehe Nerima